Världsmästerskap 1947 kan avse:

VM i snooker 1947
Världsmästerskapen i bordtennis 1947
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1947
Världsmästerskapen i konståkning 1947
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1947